5 miejscowości w Polsce:
 Bartki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne
 Bartki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Lelkowo
 Bartki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo
 Bartki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno
 Bartki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olecki, w gminie Wieliczki